

Meteorologia 
Bruscello – definizione dialettale di un fenomeno meteorologico

Spettacolo 
Bruscello – forma di teatro tradizionale toscano